Ijäs est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1950), réalisateur et scénariste finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois